El término Wasted —en español: ‘Desaprovechado’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Wasted», canción de Carrie Underwood (2007); o
 «Wasted», canción de Tiësto (2014).